Лузий (Lusius) може да се отнася за:

 Луций Лузий Гета, преториански префект през 48-51 г.
 Лузий Квиет, управител на римската провинция Юдея 117-118 г.
 Гай Лузий Спарс, суфектконсул 156 г.

Други:
 Лузус (Lusus) или Лузий, гръцка и римска митология
 Лузу, район в Португалия